Willie Park  kan syfta på:

* Willie Park Sr, skotsk golfspelare
 Willie Park Jr, skotsk golfspelare

Se även 

 William Park